Рабочая партия социалистического единства (порт.: Partido Operário de Unidade Socialista, или POUS) — троцкистская политическая партия в Португалии. Португальская секция ламбертистского Четвёртого Интернационала.

Краткая история и деятельность 
ПОУС была основана в 1976 году по инициативе депутатов парламента от Португальской социалистической партии (ПСП) Антонью Айриша Родригиша (Antonio Aires Rodrigues) и Кармелинды Перейра (Carmelinda Pereira). Первоначально называлась Организация Четвёртого Интернационала. Нынешнее название приняла в сентябре 1979 года после объединения Движения за социалистическое единство и Социалистической организации трудящихся. В 1994 ПОУС была переименована в Движение за единство трудящихся (MUT), но в 1999 году приняла прежнее название. В 2001 году партию возглавил Анисету Барбоза (Aniceto Barbosa).

Партия выступает за выход Португалии из Европейского союза и запрет на увольнения. Пользуется незначительной поддержкой избирателей. На парламентских выборах в 2005 году партия получила 0,10 % голосов избирателей. На выборах в Европейский парламент в 2009 г. ПОУС получила 5 101 голос, и 0,14 %, что больше, чем на выборах в 2004, когда она собрала 4 275 голосов (0,13 %). На выборах в Европарламент в 2014 г. заняла последнее место.

Результаты партии на выборах 

(Источник: Национальная избирательная комиссия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии

Политические партии, основанные в 1976 году
Политические партии Португалии
Троцкистские организации Португалии